Албиорикс може да се отнася до:

 Албиорикс – митологична фигура
 Албиорикс – спътник на Сатурн